Улугбе́к Насы́рович Кaды́ров (; 3 августа 1983) — узбекский актер.

Биография 
Улугбе́к Насы́рович Кады́ров родился 3 августа 1983 года в Ташкенте, столице Узбекистана. Окончил школу № 34 г. Ташкента. Окончил Художественный институт Узбекистана. В 2005 году он получил награду «Лучший молодой актер года» в Узбекистане. Улугбек Кадыров получил широкое признание и известность в Узбекистане в 2009 году после главной роли в узбекском драматическом кинофильме Shabbona (Шаббона).

Сегодня актер живет и работает в США. Одним из фильмов, принесших актеру наибольшую популярность, стал фильм «Барон» 2016 года. Этот фильм признан фильмом, открывшим новые страницы в узбекском кино. Кроме того, большую репутацию актеру принёс фильм «Предатель», посвящённый событиям в Андижане в 2005 году.

Семья 
 Oтец: Насыр Кадыров
 Мама: Фарида Кадырова
 Брат: Исламбек Насырович Кадыров
 Сестра: Феруза Насыровна Кадырова
 Сестра: Азиза Насыровна Кадырова
 Сестра: Дилфуза Насыровна Кадырова
 Супруга: Азизахон Насыровна Кадырова

Дети 
 Имона Улугбековна Кадырова 1 апреля 2014 года.
 Амирбек Улугбекович Кадыров 21 июля 2019 года.
 Зубайда Улугбековна Кадырова 13 Сентябрь 2021 год

Фильмография 
Ниже в хронологическом порядке-упорядоченный список фильмов в которых Улугбек Кадыров появился.

Роли в телесериалах

Награды 
 В 2005 году он получил награду «Лучший молодой актер года» в Узбекистане
 В 2008 году стал победителем M&TVA

Примечания

Ссылки 
 
Улугбек КадыровInstagram
Улугбек КадыровFacebook
Улугбек КадыровTelegram 

Актёры Узбекистана